Kalavryta (provincie), een voormalige provincie in het Griekse departement Achaea
 Kalavryta (stad), een bergstadje en gemeente in de Griekse nomos Achaea